Kühlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Kühlmann (vor 1937–1967), deutsche Theaterschauspielerin 
 Knut von Kühlmann-Stumm (1916–1977), deutscher Politiker, Sohn Richard von Kühlmanns
 Otto von Kühlmann (1834–1915), bayerischer Beamter, Abgeordneter und Eisenbahn-Generaldirektor
 Richard von Kühlmann (1873–1948), deutscher Diplomat und Politiker, Sohn Otto von Kühlmanns
 Wilhelm Kühlmann (* 1946), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Kuhlmann
 Kuhlman
 Kulmann